Las siglas ADS pueden referirse a:

 la fisión asistida con aceleradores.
 al Sistema de Datos Astrofísicos.
 a la abreviatura de la palabra inglesa "advertising", en español "anuncio".
 al Automatic Dependent Surveillance.
 a Amigos de Domingo Savio.
 a la asociación de escritores Autoras y Autores de Suiza.
 a Automatic Dependent Surveillance (sistema transferencia datos tierra-aire).
 a Asociación De Secretos (2019)

Siglas